Авельянеда — місто в Аргентині, назване на честь Ніколаса Авельянеди
 Авельянеда (округ) — адміністративно-територіальна одиниця в аргентинській провінції Буенос-Айрес з центром у місті Авельянеда
 Авельянеда (Авіла) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла.

 Авельянеда Маркос Марія — політичний діяч Аргентини, батько Ніколаса Авельянеди
 Авельянеда Ніколас — політичний діяч Аргентини, президент Аргентини у 1874—1880 роках.